Maksim Valerievitch Kondratiev - en  et en anglais :  (né le  à Togliatti en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lada Togliatti, il débute dans la Superliga en 2001 après avoir été choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . En 2003-2004, il débute dans la LNH. En 2007, il a porté durant quatre matchs le maillot des Ducks d'Anaheim avant de revenir dans son pays natal. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| 16|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| 18|| 2|| 1|| 3|| 24|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| CSK VVS Samara|| Vyschaïa liga|| 18|| 2|| 1|| 3|| 24|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 3|| 3|| 6|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 47|| 2|| 3|| 5|| 56|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 29|| 2|| 3|| 5|| 83|| 6|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2003-2004|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 18|| 3|| 5|| 8|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 32|| 2|| 3|| 5|| 63|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 13|| 1|| 4|| 5|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2005-2006|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Rangers de New York|| LNH|| 29|| 1|| 2|| 3|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Pirates de Portland||  LAH|| 37|| 4|| 13|| 17|| 19|| 13|| 5|| 9|| 14|| 12
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 51|| 3|| 17|| 20|| 142|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 23|| 2|| 3|| 5|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| HK CSKA Moscou|| KHL|| 42|| 1|| 11|| 12|| 51|| 8|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 30|| 2|| 5|| 7|| 16|| 9|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 41|| 5|| 10|| 15|| 34|| 20|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 46|| 0|| 10|| 10|| 14|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 12|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || KHL || 36|| 0|| 4|| 4|| 26|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51|| 4|| 11|| 15|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 57|| 5|| 11|| 16|| 49|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 32 || 1 || 6 || 7  || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL ||60 || 7 || 12 || 19 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL ||47 || 3 || 12 || 15 || 43 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 34|| 2 || 2 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL ||15 || 0 || 2 || 2 || 10 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC 19 Humenné || Slovenská hokejová liga|| 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4

| 40|| 1|| 2|| 3|| 24|| || || || ||

Au niveau international 

| 2002 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| -1|| 2|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 14|| 0|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Dixième place
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| +4||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en janvier 1983
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Lada Togliatti
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Amour Khabarovsk